Ban Mi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lopburi, Thailanda, cu o populație de 86.064 de locuitori și o suprafață de 585,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 22 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 157 de sate (muban).

Amphoe în provincia Lopburi